Název Oslovice mají dvě sídla:
 Oslovice (Holany), část městyse Holany v okrese Česká Lípa
 Oslovice (Okounov), část obce Okounov v okrese Chomutov